Ce nom correspond à deux amphibiens :

Rana malabarica Kelaart, 1853 est synonyme de Hoplobatrachus crassus (Jerdon, 1854)
Rana malabarica Tschudi, 1838 est synonyme de Hydrophylax malabaricus (Tschudi, 1838)

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Dicroglossinae
Ranidae